Ritorno a Berlino – Saggio di Lilli Gruber e Paolo Borella,
Ritorno a Berlino – Film tedesco del 1988 diretto da Thomas Brasch.